Лазаревское сельское поселение — муниципальное образование в составе Уржумского района Кировской области России.

Центр — село Лазарево.

История 
Лазаревское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Законом Кировской области от 27 июля 2007 года № 151-ЗО в состав поселения включены населённые пункты упразднённого Ешпаевского сельского поселения.

Население

Состав

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Уржумского района
Сельские поселения Кировской области